Serrano může být:
příjmení
 Francisco Serrano (1480–1521), portugalský mořeplavec
 Irma Serrano (* 1933), mexická zpěvačka a herečka
 José Serrano (1873–1941), španělský hudební skladatel
 Julio Cesar Serrano (* 1981), argentinský fotbalista
 Marcela Serrano (* 1951), chilská spisovatelka
 Miguel Serrano (1917–2009), chilský diplomat a spisovatel
 Nestor Serrano (* 1955), americký herec
 Ramón Serrano Suñer (1901–2003), španělský politik, švagr diktátora Francisca Franca

další významy
 Los Serrano, španělský televizní seriál
 Jamón serrano, španělská šunka
 Serrano (paprička), druh pálivé papričky
 Planalto Serrano, region v Brazílii
 Serrano (Itálie), město v Itálii
 Serrano (ostrov), ostrov Chile
 Serranové, indiánský kmen v Kalifornii

Španělská příjmení